

Sigle 
 Julian Day – giorno giuliano
 Juris Doctor – titolo accademico statunitense

Codici 
 JD – codice vettore IATA di Japan Airlines Domestic
 JD – codice ISO 3166-2:SO di Jubbada Dhexe (Somalia)

Mineralogia 
 Jd – abbreviazione di jadeite

Musica 
 Jaydee – disc jockey olandese
 Jay Dee – rapper statunitense
 JD – Pseudonimo con cui viene indicato il rapper italiano Dargen D'Amico

Personaggi
 J.D. – personaggio della sit-com Scrubs - Medici ai primi ferri.

Note